Matcherna i Grupp E i Världsmästerskapet i fotboll 1990 pågick 12–21 juni 1990.

Belgien mot Sydkorea

Uruguay mot Spanien

Belgien mot Uruguay

Sydkorea mot Spanien

Belgien mot Spanien

Sydkorea mot Uruguay

Referenser 

Grupp E